Creeper, un cuc informàtic
 Creepers, videojoc de Psygnosis
 El Creeper, personatge de còmic de DC Comics
 El Creeper, criatura agressiva del videojoc Minecraft
 Les brothel creepers, unes sabates